Josep Escolà i Marsà (Alòs de Balaguer, Noguera 1888 - Buenos Aires 1971), editor català.
 Josep Escolà i Segalés (Barcelona 1914 - 1998), futbolista i entrenador català.